Firaja, commune de Đakovica
 Firaja, commune de Štrpce